Osoby:

 Juliusz Verne – francuski pisarz, jeden z pionierów gatunku science fiction 
 Michel Verne – francuski pisarz, syn Juliusza Verne’a
 Paul Verne – francuski pisarz i marynarz, brat Juliusza Verne’a

Miejsca:
 Verne – francuskie miasto
 Verne – rzeka w południowej Francji
 La Verne – miasto w Kalifornii

Inne:
 ATV Jules Verne – Automatyczny Statek Transportowy